Pegler ist:
 Pegler (Amt), eine Amtsperson, die beim Bierbrauen die zulässige Wassermenge überwacht, mit Hilfe eines Peilstocks.
 der Familienname von David Norman Pegler (* 1938), britischer Pilzkundler